

Lugares
Putina (distrito)
San Antonio de Putina (província)
Putina (cidade)

Pessoas
Lyudmila Putina
Desambiguação